Apetrei este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Eduard Apetrei (n. 1937), medic român
 Firuța Apetrei (n. 1961), actriță română
 Oana Apetrei (n. 1985), handbalistă română

Nume de familie românești